Bukva je lahko:
 bukva, morska riba
 Bukva, Gradačac (Bosna in Hercegovina)
 Bukva, Tešanj (Bosna in Hercegovina)